Натуральне число 1892
 1892 рік до нашої ери
 1892 рік нашої ери